Tyndale Theological Seminary (Europe) - Geaccrediteerd theologisch instituut in Nederland
 Tyndale Theological Seminary  (Verenigde Staten) - Niet-geaccrediteerd Amerikaans seminary
 Tyndale University College and Seminary - Geaccrediteerd Canadees protestants instituut voor hoger onderwijs